МФК «БЧ» — профессиональная команда по мини-футболу из города Гомеля (Беларусь).

История создания 
 В 2007 году на базе строительно-монтажного поезда № 354 в г. Гомель СМРУП «Дорстроймонтажтрест» по инициативе руководителя предприятия Николая Владимировича Криволапа основана мини-футбольная команда «СМП-354». На начальном этапе команда, составленная в основном из работников предприятия, выступала в чемпионате и розыгрыше Кубка города Гомеля, первенстве Гомельского отделения Белорусской железной дороги и других различных турнирах, в которых добилась немалых успехов.
 В 2008 году было принято решение о том, что команда будет выступать в Первой лиге чемпионата Белоруссии. В предварительной подгруппе команда «СМП-354» одержала в 16 матчах 15 побед (при 1 ничьей) и вышла в финальную шестерку турнира, в которой уверенно занаяла 1 место.
 В 2010 году команда переименована из «СМП-354» в «БЧ».

Состав команды в сезоне 2017/18

Тренерский состав 
 Главный тренер — Попов Алексей Николаевич (1982)
 Начальник команды-старший тренер — Некрашевич Дмитрий Валерьевич (1979)
 Тренер — Гурин Илья Михайлович (1978)

Достижения 
 Чемпионат Беларуси. Высшая лига
  Серебряный призёр (2010/11)
  Бронзовый призёр (2011/12)
 Чемпионат Беларуси. Первая лига
  Чемпион (2008/09)
 Кубок Беларуси
  Обладатель (2013/14)
  Финалист (2012/13)
 Обладатель (2019/20)

История выступлений в чемпионатах Беларуси

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Белорусской железной дороги

Мини-футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Гомеля